Agro Profil – polski miesięcznik o charakterze rolniczym. Wydawcą magazynu od początku jest Agro Wydawnictwo Sp. z o.o., z siedzibą w Suchym Lesie. Pierwszy numer Magazyny Rolniczego „Agro Profil” ukazał się w styczniu 2016 roku.

W miesięczniku poruszana jest tematyka rolnicza (uprawa, nawożenie, hodowla, mechanizacja rolnictwa, nowe technologie, bioróżnorodność, informacje o odmianach roślin rolniczych, wyniki PDO itp.) i okołorolnicza (aktualności prawne, ekonomiczne, rynkowe). Redaktorem naczelnym czasopisma w latach 2016-2017 był Remigiusz Waligóra, a od 2017 roku funkcję tę pełni Krzysztof Grzeszczyk.

W lutym 2016 r. Agro Wydawnictwo Sp. z o.o. rozpoczęło prowadzenie portalu Agro Profil równolegle do wydawanego tradycyjnie Magazynu Rolniczego „Agro Profil”.

Profil tematyczny miesięcznika i portalu 
Na łamach Magazynu Rolniczego „Agro Profil” ukazują się artykuły specjalistyczne pomieszczone w następujących działach:

 aktualności,
 sprawy ważne,
 ekonomia,
 uprawa,
 technika rolnicza.

Na portalu internetowym Agro Profil m.in. zamieszczane są artykuły o tematyce rolniczej (część z nich publikowana jest później w wersji zredagowanej do postaci artykułu prasowego w miesięczniku wydawanym tradycyjnie), prowadzony jest sklep z wydawnictwami publikowanymi przez Agro Wydawnictwo Sp. z o.o. (miesięcznik, książki, poradniki itp.), gadżetami rolniczymi, deszczomierzami i miarkami itp., publikowany jest również katalog odmian rzepaku i ziemniaków.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
https://agroprofil.pl/

Miesięczniki w Polsce
Czasopisma o rolnictwie
Czasopisma rolnicze